Evviva/La visione – singolo di Elio e le Storie Tese del 1999
 Ewiva – programma televisivo in onda su Canale 5 nel 1988
 Evviva! – album di Gianni Morandi del 2023